Az 1979-es UEFA-kupa-döntő két mérkőzését 1979. május 9-én és május 23-án játszották a jugoszláv FK Crvena Zvezda és a német Borussia Mönchengladbach csapatai. A kupát szoros mérkőzéseken a német csapat nyerte.

Részletek

Első mérkőzés

Második mérkőzés

Lásd még 
 1978–1979-es UEFA-kupa

Források 
 RSSSF

UEFA-kupa-döntők
Uefa